Rostjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rostjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Rostjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Rostjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708327-144865), sjö i Krokoms kommun, 
Rostjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 709360-145423), sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn